Temnothorax pallidus — вид мелких муравьев из рода Temnothorax подсемейства Myrmicinae. Эндемик Афганистана.

Распространение 
Палеарктика. Найден в Афганистане.

Описание 
Небольшие муравьи, длина рабочих от 2,3 до 2,5 мм, желтоватого цвета. Усики 12-члениковые. Скапус достигает затылочный край головы. Скульптура тела сглаженная. Петиоль угловатый, проподеальные шипики короткие.
Впервые был описан в 1961 году английским мирмекологом С. Коллингвудом (City Museum, Лидс, Великобритания) под названием  по материалу из Афганистана.

Этимология 
Вид был назван по признаку бледной окраски тела.

Примечания 

Temnothorax
Насекомые Азии
Эндемики Афганистана
Животные, описанные в 1961 году